Sappa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sappa Township (Kansas)
 Sappa Township (Nebraska)